Геннадий Михайлович Матвеев: Матвеев, Геннадий Михайлович (1937—2014) — советский футболист и тренер.
 Матвеев, Геннадий Михайлович (род. 1938) — советский футболист, советский и российский тренер.